The Dead Letter – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
The Dead Letter – cortometraggio del 1915 diretto da Will Louis
The Dead Letter – film in preparazione